Дворец Бичайханова — дом в центре города Иркутск, расположенный по адресу улица Степана Разина, № 11.

История 
Одноэтажное здание было построено в Иркутске в первой трети XIX века бурятским купцом Бичайхановым (Бичахановым) для французской балерины Пенелопы Мо. Проект для строительства он купил в Париже. Однако, в отличие от французского проекта, в Иркутске вместо камня использовался доступный местный материал — дерево.

Первоначально здание предполагалось использовать для проведения балов. Фаянсовые камины, украшенные медальонами с портретом балерины Пенелопы Мо, барочную лепнину потолков и другие элементы интерьера, также как и чугунное литьё для устройства теплиц для роз, Бичайханов привёз из Парижа. Здание было окружено садом, разбитым по примеру французских дворцов. 

В 1907 году здание и примыкающий к нему сад были выкуплены Иудой Шепшелевичем, который разделил землю на множество участков и застроил двухэтажными доходными домами, соответствовавшими иркутской моде. Первоначальный одноэтажный дом был надстроен, получил пристройку и две характерные для иркутской архитектуры башни.

В 1913 году усадьба, сохранившаяся до настоящего времени, была продана Сарре Рубанович. В 1917 году она планировала построить на месте усадьбы трехэтажный торговый пассаж из камня. Этим планам помешала октябрьская революция; дальнейшая судьба хозяйки дома неизвестна.

В 2011 году в здании разместился музейный центр «Арт-хаус». Дом был передан художникам в аварийном состоянии. Уже к 2013 году их силами был произведён капитальный ремонт особняка.

В настоящее время под крышей дворца Бичайханова расположены 6 музеев:
 Музей игрушек Пенелопы Мо
 Музей Великих географических открытий
 Музей цветов
 Музей фарфора
 Музейный центр современного искусства «Арт-хаус» 
 Литературный музей имени А. И. Кобенкова

Примечания

Ссылки 
 Музейный центр современного искусства
 Литературный музей имени А. И. Кобенкова

Музеи, основанные в 2011 году
Деревянные жилые здания России
Усадьбы Иркутска
Музеи Иркутска
Бальные залы